Gębice est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Gębice, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Gębice, dans le powiat de Gostyń.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Gębice, dans le powiat de Krosno Odrzańskie ;
 du village de Gębice, dans le powiat de Zielona Góra.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Gębice, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Gębice, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie.